Lamin kan syfta på:
 Lamin (protein), ett strukturprotein

Platser i Gambia 

 Lamin (ort i West Coast), 
 Lamin (ort i North Bank),